Tabanan ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der Insel Bali, Indonesien. Er hat eine Fläche von 849,13 km² und 463.766 Einwohner (Ende 2021). Verwaltungssitz ist die gleichnamige Stadt Tabanan.

Geographie 
Tabanan erstreckt sich zwischen 8°14′30″ und 8°38′07″ s. Br. sowie zwischen 114°59′00″ und 115°02′57″ ö. L. und grenzt (von Norden im Uhrzeigersinn) an Buleleng, Badung, den Indik und Jembrana.

Es erstreckt sich von der Küste mit bedeutenden Tempeln wie dem Pura Tanah Lot bis zum Bratan auf  Höhe mit dem Pura Ulun Danu Bratan am Bratansee und dem botanischen Garten (Kebun Raya) der Insel.

Profil 
Bis 1907 war Tabanan eines der zu dem Zeitpunkt existierenden neun Königreiche auf Bali. Tabanan ist die Reiskammer der Insel und ca. 73 % der Fläche sind Reisfelder.

Administrative Gliederung 
Administrativ gliedert sich Tabanan in zehn Distrikte (Kecamatan). Diese werden in 133 Dörfer unterteilt.
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe8
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe8
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa
|-
| 51.02.01 || style="text-align:left" | Selemadeg || style="text-align:left" | Bajera || 52,05 || 19.262 || 21.874 || 420,3 || 98,8 || 10
|-
| 51.02.02 || style="text-align:left" | Selemadeg Timur  || style="text-align:left" | Megati || 54,78 || 21.154 || 23.826 || 434,9 || 98,7 || 10
|-
| 51.02.03 || style="text-align:left" | Selemadeg Barat || style="text-align:left" | Antosari || 120,15 || 18.809 || 21.079 || 175,4 || 100,5 || 11
|-
| 51.02.04 || style="text-align:left" | Kerambitan || style="text-align:left" | Kerambitan || 42,39 || 37.704 || 41.766 || 985,3 || 99,4 || 15
|-
| 51.02.05 || style="text-align:left" | Tabanan || style="text-align:left" | Tabanan || 51,40 || 70.526 || 76.235 || 1.483,2 || 100,4 || 12
|-
| 51.02.06 || style="text-align:left" | Kediri || style="text-align:left" | Kediri || 53,60 || 84.215 || 90.491 || 1.688,3 || 100,9 || 15
|-
| 51.02.07 || style="text-align:left" | Marga || style="text-align:left" | Marga || 44,79 || 40.353 || 42.898 || 957,8 || 99,6 || 16
|-
| 51.02.08 || style="text-align:left" | Penebel || style="text-align:left" | Penebel || 141,98 || 44.104 || 49.637 || 349,6 || 98,5 || 18
|-
| 51.02.09 || style="text-align:left" | Baturiti || style="text-align:left" | Baturiti || 99,17 || 46.425 || 51.381 || 518,1 || 103,2 || 12
|-
| 51.02.10 || style="text-align:left" | Pupuan || style="text-align:left" | Pupuan || 179,02 || 38.361 || 42.443 || 237,1 || 103,7 || 14
|- class="hintergrundfarbe7
! 51.02 || Kab. Tabanan || Tabanan || style="text-align:right" | 839,33 || style="text-align:right" | 420.913
! style="text-align:right" | 461.630 || style="text-align:right" | 550,0 || style="text-align:right" | 100,6 || 133
|}

Demographie 
Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre (indon. Semester)
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe6
! colspan="2" | Fortschreibungsdaten !! 31.12.2020 !! 30.06.2021 !! 31.12.2021
|- 
| style="text-align:left" rowspan="3" class="hintergrundfarbe9 | Kab. Tabana || style="text-align:left" | männlich || 228.341 || 227.034 || 231.450
|-
| style="text-align:left" | weiblich || 228.108 || 225.552 || 232.316
|- class="hintergrundfarbe9
| style="text-align:left" | gesamt || 456.449 || 452.586 || 463.766
|- 
| style="text-align:left" rowspan="3" class="hintergrundfarbe7 | Prov. Bali || style="text-align:left" |männlich || 2.139.483 || 2.128.027 || 2.145.798
|-
| style="text-align:left" | weiblich || 2.122.426 || 2.108.956 || 2.133.331
|- class="hintergrundfarbe7
| style="text-align:left" | gesamt || 4.261.909 || 4.236.983 || 4.279.129
|}
Ende 2021 waren von der Gesamtbevölkerung
 92,91 % Hindus
5,24 % Moslems
0,96 % Protestanten
0,41 % Katholiken
0,47 % Buddhisten

Galerie

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Magetan (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in der Provinz Bali
Geographie (Bali)